

Instruments de musique 
 Tamtam, idiophone similaire au gong mais à son indéterminé ;
 Tamtam, terme couramment employé pour désigner diverses sortes de membranophones d'origine africaine ou amérindienne, comme la darbouka ou le djembé.

Œuvres 
 Tam-Tam, sixième album studio d'Amanda Lear sorti en 1983 ;
 Tam-tam de l'Afrique, maxi sorti en 1991 par le groupe IAM.

Médias 
 Tam-tam tv, chaîne de télévision ivoirienne ;
 Le Tam-tam, magazine hebdomadaire de littérature, d'arts, de sciences et d'industrie, publié par Jean Louis Auguste Commerson à partir de 1835, sous les noms Le Tam-tam magasin hebdomadaire de littérature, d'arts, de sciences et d'industrie, Le Tam-tam républicain : organe des clubs, Le Tam-tam, Le Tam-Tam, revue critique des Polichinels politiques, financiers, religieux et autres et Le Tam-tam....

Divers 
 Tam-Tam, cabaret situé rue Saint-Séverin, dans le quartier latin ;
 Tam-tams du mont Royal, événement de la ville de Montréal ayant lieu chaque dimanche d'avril à octobre ;
 Tam Tam, tabouret en forme de sablier créé par Henry Massonnet en 1968 ;
 TAMtam, réseau de transport en commun de la communauté d'agglomération du Muretain ;
 Tam-Tam, système et terminaux de radiomessagerie déployés en France dans les années 1980 par la société Cegetel.
 Tamtam (flan), marque de flan suisse au chocolat très connue.

Notes et références

Voir aussi 

Homonymie de titre